Philiscus van Abydos 
Philiscus van Athene komisch dichter
Philiscus van Aegina (4e eeuw v.Chr.) cynisch filosoof
Philiscus van Milete retoricus, zie Neanthes van Cyzicus
Philiscus van Corcyra (c. 300 v.Chr.) tragisch dichter
Philiscus van Rhodos beeldhouwer van een Apollobeeld in de tempel van Apollo Sosianus
Alcaeus en Philiscus (2e eeuw v.Chr.) twee Epicuristische filosofen verbannen uit Rome in 173 v.Chr. of 154 v.Chr.
Philiscus van Thessalië (2e-3e eeuw) sofist
Philiscus, een schilder van wie slechts bekend is dat hij schilderij maakte van een schilderstudio, met een jongen die het vuur aanblaast.